Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato italiano di calcio a 5
 Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato di hockey su pista maschile italiano
 Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 2000-2001 – stagione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 2001-2002 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile